Ďarmoty (z maďarského gyarmat, které lze přeložit jako „osada“ či „lhota“, příp. i „kolonie“) je označení sídel v oblasti ovlivněné maďarštinou:
 Ďarmoty (také Balašské Ďarmoty, Balassagyarmat) – město v župě Nógrád v Maďarsku
 Gyarmat – obec v župě Győr-Moson-Sopron v Maďarsku

Slovensko
 Golianovo, dříve Lapášské Ďarmoty, Lapásgyarmat – obec v okrese Nitra na Slovensku
 Hontianska Vrbica, dříve Hontianské Ďarmoty, Hontfüzesgyarmat – obec v okrese Levice na Slovensku
 Janova Lehota, dříve Janovy Ďarmoty, Jánosgyarmat – obec v okrese Žiar nad Hronom na Slovensku
 Kamenný Most, dříve Kamenné Ďarmoty, Kőhídgyarmat  – obec v okrese Nové Zámky na Slovensku
 Lehotské Ďarmoty – dnes část obce Žitavce
 Nová Lehota (Handlová), dříve  Nové Ďarmoty, Újgyarmat – část města Handlová v okrese Prievidza na Slovensku
 Ostrovné Ďarmoty – dnes část obce Žitavce
 Sikenička, dříve Ďarmotky, Malé Ďarmoty, Kisgyarmat – obec v okrese Nové Zámky na Slovensku
 Slovenské Ďarmoty – obec v okrese Veľký Krtíš na Slovensku (státní hranice je oddělují od Balašských Ďarmot)
 Žitavce, dříve Žitavské Ďarmoty, Zsitvagyarmat – obec v okrese Nitra na Slovensku

Maďarsko
 Fehérgyarmat (také Bílé Ďarmoty) – město v župě Szabolcs-Szatmár-Bereg v Maďarsku
 Füzesgyarmat (také Vrbové Ďarmoty, Vrbica, Vrbice) – město v župě Békés v Maďarsku
 Kaposgyarmat (také Kapošské Ďarmoty) – obec v župě Somogy v Maďarsku
 Rábagyarmat (také Rábské Ďarmoty, ) – obec v župě Vas v Maďarsku

Rumunsko
 Giarmata (také Temešské Ďarmoty, Temesgyarmat) – obec v župě Temeš v Rumunsku
 Iermata (také Ďarmoty, Csigérgyarmat) – obec v župě Arad v Rumunsku
 Iermata Neagră (také Černé Ďarmoty, Feketegyarmat) – obec v župě Arad v Rumunsku